Deens voetbalelftal (mannen)
 Deens voetbalelftal (vrouwen)
 Deens voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Deens voetbalelftal onder 17 (vrouwen)